22494 Trillium – asteroide della fascia principale
 Trillium – genere delle Melanthiaceae
 Trillium – gruppo musicale olandese